Gümüş (türk.: „Silber“) ist ein türkischer männlicher und weiblicher Vorname sowie Familienname.

Namensträger 
Familienname
 Bilal Gümüs (* 1989), salafistischer Aktivist in Deutschland
 Özkan Gümüş (* 1977), deutsch-türkischer Fußballspieler und -trainer
 Serdar Gümüş (* 1957), türkischer Karambolagespieler und Europameister
 Serkan Gümüş (* 1992), türkischer Eishockeyspieler
 Sinan Gümüş (* 1994), deutsch-türkischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Gümüş (Ulukışla), ein Dorf und eine Station der Bagdagbahn im Landkreis Ulukışla der türkischen Provinz Niğde
 Eski Gümüş, Klosteranlage in der türkischen Provinz Niğde
 Gümüş (Fernsehserie), türkische Fernsehserie (2005–2007)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname